Der Name Albtal bezeichnet:

 Albtal (St. Blasien), einen Stadtteil von St. Blasien im Südschwarzwald
 das Tal des Flusses Alb (Oberrhein)
 das Tal des Flusses Alb (Hochrhein)